DPMA :
Deutsches Patent- und Markenamt, office allemand des brevets et des marques
Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
Division de police maritime et aéroportuaire, division de la Sûreté publique de Monaco
Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (ministère de la défense)